МСХ:
 Министерство сельского хозяйства
 Московский Союз художников

См. также 
 МСХ Арена